Horhausen (Nassau), een plaats in het Duitse district Rhein-Lahn-Kreis, Rijnland-Palts
Horhausen (Westerwald), een plaats in het Duitse district Altenkirchen, Rijnland-Palts